Нючпас — упразднённые административно-территориальная единица (административная территория посёлок сельского типа с подчинённой ему территорией) и муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Нючпас») в составе Койгородского муниципального района в Республике Коми Российской Федерации.

Административный центр и единственный населенный пункт — посёлок Нючпас.

15 марта 2022 года административная территория и сельское поселение объединены с административной территорией и сельским поселением Ужга.

История 
Статус и границы административной территории установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 5 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Население

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Койгородского района
Упразднённые сельские поселения Коми
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году